Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par Béziers qui obtient son premier titre dans cette compétition. Béziers, largement battu une semaine plus tôt en finale du championnat de France par la même équipe à Toulouse, prend sa revanche sur Pau.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Béziers (17 points) contre Mont-de-Marsan (14), Brive (17) contre Agen (16), Narbonne (16) contre Lourdes (15) et Dax (16) contre Grenoble (15).

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1963-1964
Rugby à XV en 1963
Sport en France en 1963
Rugby à XV en 1964
Sport en France en 1964